Алин Алексук-Чурариу (; 17 июля 1995, Ботошани, Румыния) — румынский борец греко-римского стиля, чемпион Европы, призёр чемпионата мира. Участник трёх Олимпийских игр.

Спортивная карьера 
Борьбой занимается с 2002 года. Тренируется в спортивном клубе «Динамо» из Бухареста. С 2009 года выступает под руководством Петрица Караре. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне, где он выступал под руководством тренера Виктора Бачу, он уступил в 1/16 финала представителю Болгарии Элису Гури. В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в схватке за бронзовую медаль уступил турку Дженку Ильдему. В мае 2018 года на чемпионате Европы в Каспийске завоевал бронзовую медаль, выиграв в схватке за 3 место у венгра Балинта Лама. На чемпионате Европы 2019 года в Бухаресте завоевал бронзовую медаль. В феврале 2020 года стал чемпионом Европы, победив в финале грузина Левана Арабули.

Спортивные результаты 
 Чемпионат Европы по борьбе 2011 — 14;
 Чемпионат мира по борьбе 2011 — 9;
 Чемпионат Европы по борьбе 2012 — 12;
 Олимпиада 2012 — 16;
 Чемпионат мира по борьбе 2013 — 18;
 Чемпионат мира по борьбе 2014 — 5;
 Европейские игры 2015 — 16;
 Чемпионат мира по борьбе 2015 — 5;
 Олимпиада 2016 — 5;
 Чемпионат Европы по борьбе 2017 — 5;
 Чемпионат мира по борьбе 2017 — 11;
 Чемпионат Европы по борьбе 2018 — ;
 Чемпионат мира по борьбе 2018 — 11;
 Чемпионат Европы по борьбе 2019 — ;
 Европейские игры 2019 — 7;
 Чемпионат мира по борьбе 2019 — 14;
 Чемпионат Европы по борьбе 2020 — ;

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Румынии
Чемпионы Европы по греко-римской борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года